Зелёный луч — атмосферное явление
 Зелёный луч — роман Жюля Верна
 Зелёный луч — фильм Эрика Ромера (1986)
 Зелёный луч — повесть  Леонида Соболева